Pukkelpist for damer under vinter-OL 2018 blev afholdt i Bokwang Phoenix Park i Pyeongchang, Sydkorea. Konkurrencen fandt sted den 9. og 11. februar 2018.

Resultater

Kvalifikation

Kvalifikation 1 
 QF — Kvalificeret til finalen
 DNF — Blev ikke færdig
 DNS — Startede ikke

Kvalifikation 2 
 QF — Kvalificeret til finalen
 DNF — Blev ikke færdig
 DNS — Startede ikke

Finale

Finale 1 
De tolv bedste atleter kvalificerede sig til den anden finale.

 Q — kvalificeret til næste runde

Finale 2 
I den anden finalerunde blev de seks bedste atleter kvalificeret til den tredje finalerunde.

 Q — kvalificeret til næste runde

Finale 3 
Den tredje og sidste finalerunde bestemte vinderen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Freestyle skiløb  på pyeongchang2018.com
 Tidsplan  på pyeongchang2018.com

Pukkelpist - Damer